Vicedom ist:
 eine Kurzform des Titels Vicedominus

und der Name von:
 Georg Friedrich Vicedom (1903–1974), deutscher lutherischer Theologe

Siehe auch:
 Vizedom